Sistema nervoso simpatico
 Simpatico – opera teatrale del 1994
 Simpatico – album dei D-A-D del 1997
 Simpatico – album dei Charlatans del 2006
 Simpatico – titolo originale del film Inganni pericolosi del 1999